Алекса́ндр Серге́евич Ма́рков:
 Марков, Александр Сергеевич (1907—1969) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Марков, Александр Сергеевич (род. 1931) — советский и российский историк-краевед.